Zurlo ist:

der Name von

 Federico Zurlo (* 1994), italienischer Radrennfahrer.

die Bezeichnung von

 Zurlo (Gewichtsmaß), ein syrisches Gewichtsmaß